Антоніо Гарсес (* 1950) — іспанський футболіст.
 Борха Гарсес (* 1999) — іспанський футболіст, нападник «Атлетико Мадрид».
 Вісенте Гарсес (* 1946) — іспанський політик та професор.
 Галіндо Гарсес (? — 798) — правитель Сіртанії і Арагону. Засновник династії Галіндес.
 Галіндо Гарсес (? — 844) — 4-й граф Арагону в 833—844 роках.
 Глорія Галеано Гарсес (1958—2016) — колумбійський агроном і ботанік.
 Гонсало Гарсес (* 1974) — аргентинський письменник і журналіст.
 Делія Гарсес (1919—2001) — аргентинська актриса кіно, театру, радіо та телебачення.
 Жуліан Гарсес (? — 1542) — перший іспанський єпископ єпархії Пуебла-де-лос-Анхелес.
 Ізабель Гарсес (1901—1981) — іспанська акторка.
 Карлос Гарсес (* 1990) — еквадорський футболіст, нападник клубу «Дельфін» та збірної Еквадору.
 Мартін Гарсес (? — 1601) — 52/53-й Великий магістр ордена госпітальєрів (1595—1601).
 Мауріціо Гарсес (1926—1989) — мексиканський актор.
 Паула Гарсес (* 1974) — американська актриса. Найбільш відома за роллю Марії Перес в фільмах серії Гарольд і Кумар (2004-теперішній час).
 Рубен Гарсес (* 1973) — панамський баскетболіст.
 Пауло Гарсес (* 1984) — чилійський футболіст, воротар клубу «О'Хіггінс» та національної збірної Чилі.
 Педро Маріелус Гарсес (1780—1825) — католицький свяшеник; мученик.
 Санчо Гарсес де Собрарбе — король Собрарбе (815—832).
 Томас Гарсес (1901—1993) — іспанський юрист, поет і професор.
 Франсіско Гарсес (1738—1781) — іспанський францисканський місіонер і дослідник
 Хорхе Гарсес (* 1954) — чилійський футболіст і тренер.
 Хосе Луїс Гарсес (* 1981) — панамський футболіст.
 Хуан Гарсес (* 1944) — іспанський юрист і письменник.
Іспанські прізвища